

Hydronymes 
 La Cance est un affluent du Rhône qui coule principalement en Ardèche.
 La Cance est un affluent de l'Orne, coulant dans le département du même nom.
 La Cance est un affluent de la Sélune, coulant dans la Manche.

Patronyme 

 René Cance est un ancien maire du Havre
 Louis Cance est un scénariste et dessinateur de bandes dessinées français

Patronyme français